Grzędy – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Czarny Bór 
 Grzędy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Grzędy – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin
 Grzędy – część wsi Wólka Piaseczna w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz
 Grzędy – osada w granicach administracyjnych Tuszyna
 Grzędy – dawna gromada z siedzibą w Grzędach w powiecie grójeckim w województwie warszawskim
 Grzędy – dawny rezerwat przyrody w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz

Zobacz też 
 Grzęda
 Grzędy Górne
 Kurzegrzędy